Le terme ligne 154 est utilisé pour désigner plusieurs lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 154 des chemins de fer belges
 Ligne 154 du réseau ferroviaire national hongrois
 Ligne 154 des chemins de fer slovaques

Voir aussi 
  

154